Serenity (band), een Oostenrijkse metalband
 Serenity (2005), een Amerikaanse film uit 2005
 Serenity (2019), een Amerikaanse film uit 2019
 Serenity (album van Culture Beat), een album van de Duitse danceact Culture Beat